Sutton (Ierland), een plaats in County Dublin, Ierland
Sutton (borough), een district in het Engelse graafschap Groot-Londen
Sutton (wijk), de centrale wijk van bovenstaande borough
Sutton Coldfield, een plaats in het Engelse graafschap West Midlands
Bishop Sutton, een plaats in het Engelse graafschap Somerset
Sutton (Bedfordshire)
Sutton (Cambridgeshire)
Sutton Courtenay, een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
Sutton (Cheshire)
De vroegere naam voor Plymouth, een stad in het Engelse graafschap Devon
Sutton (Essex)
Sutton (Norfolk)
Sutton (Suffolk)
Sutton (West Sussex)

Verenigde Staten:
Sutton (Massachusetts)
Sutton (Nebraska)
Sutton (West Virginia)
Sutton-Alpine, Alaska
Sutton County, Texas

Personen
Anthony Sutton, een Britse econoom
Dudley Sutton, een Britse acteur
Chris Sutton (voetballer), een Engelse voetballer 
Christopher Sutton (wielrenner), een Australische wielrenner
Thomas Sutton, een Engelse fotograaf 
Valerie Sutton, een Amerikaanse choreograaf